
Termin TMG ima više značenja.

 Trimetilglicin
 1,1,3,3-Tetrametilguanidin